Tanaostigma är ett släkte av steklar. Tanaostigma ingår i familjen Tanaostigmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glanssteklar
Tanaostigma